Hans Küng (1928-2021), Zwitsers theoloog, hoogleraar en priester
 Leonie Küng (2000-), Zwitserse tennisster
 Patrick Küng (1984-), Zwitsers alpineskiër
 Stefan Küng (1993-), Zwitsers baan- en wegwielrenner

Zwitserse achternaam